Zerah Colburn ist der Name folgender Personen:

*Zerah Colburn (Rechenkünstler) (1804–1839), amerikanisches mathematisches Wunderkind und Rechenkünstler
Zerah Colburn (Ingenieur) (1832–1870), amerikanischer Ingenieur der Dampflokomotiven entwickelte